Řád může označovat:

právo
 právní řád – soustava právních norem a jiných pramenů práva jako celek
 ústavní řád (ústavní pořádek)  –  například Ústavní pořádek České republiky
 řád –  označuje zákoník komplexně upravující určitou oblast procesního práva (viz níže)

procesní právo (řády)
 trestní řád – rozcestník 
 občanský soudní řád – rozcestník
 exekuční řád
 správní řád
 daňový řád
 notářský řád

přírodní vědy
 řádová velikost – přibližná velikost čísla vyjádřená exponentem, tedy nejbližší celočíselnou mocninou, typicky deseti nebo i jiného základu, podle použité číselné soustavy
 řád (biologie) – jedna z taxonomických kategorií, podřazená třídě a nadřazená čeledím
 řád (fytocenologie) – jedna z fytocenologických kategorií, podřazená třídě a nadřazená svazům
 řád prvku – kategorie čísla v matematické teorii grup

organizace
 řád (organizace)
 řád (církev) – druh církevní organizace
 rytířský řád
 jiné organizace podobného typu (např. Rosekruciánský řád, Ordo Lumen Templi)
 řehole – soustava životních pravidel, zejména pro mnišský život

 vyznamenání 
 Řád 25. února
 Řád TGM
 Řád rudého praporu práce
 Řád Klementa Gottwalda
 Řád Milana Rastislava Štefánika
 Řád Vítězného února
 Řád republiky
 Řád Bílého lva
 Řád práce
 Řád čestné legie (Francie)
 Řád Vitolda Velikého (Litva)
 Řád římského orla (Itálie)
 Nekatolické řády a vyznamenání
 Řád Šalomounův (Etiopské císařství)

architektura
 sloupový řád – architektonický sloh klasického (antického) stavebnictví

literatura
 Harry Potter a Fénixův řád –  pátá kniha řady o Harry Potterovi z roku 2003

filmy
 Kamenný řád – český seriál z roku 1975
 Řád orla (film) – americký film z roku 1989
 Řád (film) – český film z roku 1994
 Řád saténových mašlí – český televizní film z roku 2000
 Harry Potter a Fénixův řád (film) – britsko-americký film natočený podle stejnojmenné předlohy z roku 2007

komiks
 Hůlkový řád – americký webový komiks

periodika
 Řád (časopis) – časopis (podtitul ''Revue pro kulturu a život) z let 1932–1944

zákony
 jednací řád
 Jednací řád Poslanecké sněmovny

právní předpisy (vyhlášky)
 řád plavební bezpečnosti – vyhláška 67/2015 Sb.
 silniční přepravní řád – vyhláška 133/1964 Sb.
 dopravní řád drah – vyhláška 175/1995 Sb.
 stavební a technický řád drah – vyhláška 177/1995
 přepravní řád (vyhláška) – vyhláška 175/2000 Sb. 

vojenství
 Žižkův vojenský řád – soupis pravidel a ustanovení, kterými se měla řídit husitská polní vojska.

jiné
 vojenský řád
 organizační řád
 domovní řád
 návštěvní řád
 pracovní řád
 inventurní řád
 poplachový řád
 služební řád
 skartační řád
 školní řád
 požární řád
 provozní řád
 Mezinárodní telekomunikační řád
 jízdní řád – katalog dopravních spojů v dopravě, sloužící jako předpis pro dopravce i jako obchodní nabídka pro zákazníky

Související rozcestníky 
 Pořádek

Externí odkazy